

Gastronomia 
 Farinata – piatto popolare di farina stemperata
 Farinata bianca – prodotto tipico della cucina savonese
 Farinata di ceci – torta salata
 Farinata di zucca – focaccia di zucca

Famiglia nobile 
 Farinata degli Uberti – nobile italiano del XIII secolo